Summersville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Summersville (Missouri)
Summersville (West Virginia)